Alarmstufe Rot bezeichnet:
 Code Red oder Red Alert, einen Alarmzustand
 Großalarm (Film), Originaltitel Red Alert, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1977
 Alarmstufe: Rot, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1992
 Alarmstufe: Rot 2, Fortsetzung aus dem Jahr 1995
 Command & Conquer: Alarmstufe Rot, Computerspiel aus dem Jahr 1996
 Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2, aus dem Jahr 2000
 Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3, aus dem Jahr 2008
 Threat Matrix – Alarmstufe Rot, US-amerikanische Fernsehserie, 2003
 Motto der Proteste der Veranstaltungsbranche während der COVID-19-Pandemie in Deutschland, siehe Proteste in Deutschland während der COVID-19-Pandemie#Veranstaltungsbranche
 und der Night of Light, bei der am 22. und 23. Juni 2020 verschiedene Bauwerke rot beleuchtet wurden

Siehe auch:
 Code Red (Begriffsklärung)
 Red Alert (Begriffsklärung)
 Alarmstufe 1 (Begriffsklärung)
 Alarm- und Ausrückeordnung (AAO)